Беккет () — фамилия.

Фамилия 
 Беккет, Бернард (род. 1967) — новозеландский писатель и педагог.
 Бекетт, Венди (1930—2018) — британский историк искусства.
 Бекетт, Маргарет Мэри (род. 1943) — британская государственная деятельница.
 Беккет, Сэмюэл (1906—1989) — ирландский писатель, поэт и драматург.
 Беккет, Томас (1118—1170) — архиепископ Кентерберийский (1162—1170).

Персонажи 
 Беккет, Карсон — персонаж в научно-фантастическом телесериале «Звёздные врата: Атлантида».
 Беккет — персонаж сеттинга Мир Тьмы и компьютерной игры «Vampire: The Masquerade — Bloodlines».

Другое 
 «Беккет» — фильм режиссёра Фердинандо Чито Филомарино, вышедший в 2021 году.

См. также